STB puede hacer referencia a:

 Set-top box: cuya traducción literal al español es aparato que se coloca encima del televisor, es el nombre con el que se conoce el dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión.
 Servicio Telefónico Básico.
 Státní bezpečnost, abreviado StB, antigua agencia de inteligencia y policía secreta de Checoslovaquia.